Esistono più comuni francesi con questo nome

Crissey – Giura
Crissey – Saona e Loira